Kutch puede referirse a:

 Golfo de Kutch, cuerpo de agua ubicado en la India;
 Rann de Kutch, desierto arcilloso ubicado al noroeste de la India;
 Distrito de Kutch, unidad administrativa de la India, en el estado de Guyarat;
 Estado de Kutch, antiguo estado de la India.